Die Eredivisie 1957/58 war die zweite Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 1957 und endete am 4. Juni 1958.

Meister wurde zum ersten Mal DOS Utrecht. Absteigen mussten GVAV Groningen und BVV Den Bosch.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Zur Ermittlung des Meisters und Absteigers wurde bei Punktgleichheit ein Entscheidungsspiel angeordnet. Ansonsten galt bei Punktgleichheit der Torquotient. Die letzten zwei Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (nur für Meisterschaft und Abstieg) – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meisterschafts-Playoff 
Da am Ende der Saison sowohl der DOS Utrecht als auch der SC Enschede 47 Punkte hatten, entschied ein zusätzliches Spiel die Meisterschaft.

|}

Relegation 
Da der Tabellen-Sechzehnte und -Siebtzehnte punktgleich waren, entschied ein weiteres Spiel um den zweiten Absteiger in die Eerste Divisie.

|}

Die Meistermannschaft von DOS Utrecht  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1957/58